John Mayer est un nom partagé par plusieurs personnes.
 John Mayer (1930-2004), compositeur et violoniste indo-britannique.
 John Mayer (1977-), chanteur et guitariste américain.
 , psychologue à l'Université du New Hampshire.